Фи́лип Ни́кодем (Фил) Яге́лка (; 17 августа 1982, Сейл, Большой Манчестер, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Сток Сити», бывший игрок национальной сборной Англии.

Клубная карьера 
Начинал в карьеру в провинциальной футбольной команде «Хэйл Барнс Юнайтед», в графстве Чешир, где играл в основном в полузащите. Там он был замечен скаутами клуба «Шеффилд Юнайтед» и приглашён в футбольную академию клуба. Быстро прошёл путь от юношеской до основной команды, в последней дебютировал 5 мая 2000 года в заключительном матче лиги того сезона против «Суиндон Таун». На следующий день после матча перспективному юниору был предложен профессиональный контракт, и он продолжил карьеру в главной команде клуба.

Пробился в основной состав и закрепился там в сезоне 2002/03. Тот сезон был для него очень удачен, Ягелка прогрессировал в своём мастерстве, показывал не по годам зрелую игру, став одним из лидеров команды. Начиная с того сезона, и особенно в летнее трансферное окно 2005 года на Ягелку поступало много трансферных предложений от клубов Премьер-лиги, но игрок и клуб отклонили их все. Ягелка заявил, что счастлив и далее играть за «Шеффилд Юнайтед», а тренер клуба Нил Уорнок заметил, что Ягелка не продаётся.

В августе 2006 года игрок подписал новый контракт с «Шеффилд Юнайтед» на 3 года. В сентябре 2006 года принёс своему клубу первую победу в Премьер-лиге за 12 лет, начиная с апреля 1994 года, забив на последних минутах решающий гол в матче с «Мидлсбро» (2:1). В домашнем матче лиги 30 декабря 2006 против лондонского «Арсенала» после травмы вратаря шеффилдцев Пэдди Кенни был вынужден занять место в воротах на оставшиеся полчаса, его сэйв в концовке после удара Робина ван Перси помог «Юнайтед» победить 1:0.

В целом сезон 2006/07 сложился для «Шеффилд Юнайтед» неудачно: клуб вылетел в Чемпионшип, и по окончании сезона Ягелка всё же покинул клуб, которому отдал 8 лет, став лидером команды и любимцем фанатов.

4 июля 2007 года за 4 млн фунтов стерлингов (самая большая сумма, которая когда-либо была уплачена за игрока «Шеффилд Юнайтед» в истории) он перешёл в «Эвертон». В первый же сезон футболисту удалось закрепиться в основном составе команды: Ягелка сыграл 49 матчей, в которых забил 2 мяча. По итогам своего второго сезона на «Гудисон Парк» защитник был признан лучшим игроком клуба как по мнению болельщиков, так и по мнению футболистов команды. В сезоне 2009/10 пропустил значительное количество матчей из-за травмы, но через год вновь вернул себе место в основе ливерпульского клуба.

15 января 2022 года после расторжения контракта с «Дерби Каунти», Ягелка подписал контракт со «Сток Сити» до конца сезона 2021/22.

Карьера в сборной 
Играл за молодёжную сборную Англии. За первую сборную выступает с 2008 года. Принял участие в одном отборочном матче к чемпионату мира 2010, но в заявку на сам турнир включён не был.

В отборе к Евро-2012 сыграл в трёх играх. 28 мая 2012 года был включён главным тренером  Роем Ходжсоном в заявку на турнир вместо травмированного Гарета Барри.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 40 матчей / 3 гола; 24 победы, 10 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Шеффилд Юнайтед»
 Вице-чемпион Чемпионшипа Футбольной лиги Англии: 2005/06
 «Эвертон»
 Финалист Кубка Англии: 2008/09

Личные 
 Игрок года ФК «Шеффилд Юнайтед» (3): 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Игрок года ФК «Эвертон» (2): 2008/09, 2014/15
 Игрок года ФК «Эвертон» по версии игроков (2): 2008/09, 2014/15
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: февраль 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дерби Каунти»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Сток Сити»